Brištane ili Brištani je naselje u sastavu Grada Drniša, u Šibensko-kninskoj županiji. Nalazi se oko 12 kilometara zapadno od Drniša.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 174 stanovnika.

Izvori 

Naselja u sastavu Grada Drniša